Breitbrunn, peut désigner :
 Breitbrunn am Chiemsee, une commune d'Allemagne
 Breitbrunn (Basse-Franconie), une commune d'Allemagne